Keto (Ceto) ist:

 Keto (Mythologie), ein Meeresungeheuer in der griechischen Mythologie, die Tochter der Gaia und des Pontos 
 Keto (Nereide), eine der Nereiden in der griechischen Mythologie
 Keto (Vorname), ein männlicher Vorname
 Ketogruppe, in der Chemie die Bezeichnung für die Doppelbindung zwischen einem Sauerstoff- und einem Kohlenstoffatom
 Ceto (Lombardei), ein Ort in der Provinz Brescia in der Lombardei
 Keten, ein Nomadenvolk, das in der sibirischen Tundra lebt

Siehe auch:
 (65489) Ceto, transneptunisches Objekt
 Cetto